Il doppio del torneo di tennis Family Circle Cup 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrici Lisa Raymond e Rennae Stubbs che hanno battuto in finale Alexandra Fusai e Caroline Vis 6-4, 3-6, 7-6(4).

Teste di serie 

 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (campionesse)
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (secondo turno)
 Daniela Hantuchová /  Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (semifinali)

 Nicole Arendt /  Liezel Huber (primo turno)
 Kimberly Po-Messerli /  Nicole Pratt (secondo turno)
 Elena Lichovceva /  Martina Navrátilová (primo turno)
 Ai Sugiyama /  Olena Tatarkova (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 2002